Бьоркман (Бьёркман) () — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Бьоркман, Йонас (род. 1972) — бывший шведский профессиональный теннисист.
 Бьёркман, Карл (1883—1948) — политик Аландских островов.
 Бьоркман, Кристер (род. 1957) — руководитель и председатель жюри шведского музыкального конкурса «Melodifestivalen».
 Бьоркман, Памела (род. 1956) — американский учёный. 
 Бьёркман, Хедвиг (1861—1933) — шведская художница.